Il singolare del Paris Open 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Stefan Edberg era il detentore del titolo, ma quest'anno ha perso nel 3º turno.

Guy Forget ha battuto in finale Pete Sampras 7–6(9), 4–6, 5–7, 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Stefan Edberg (terzo turno)
  Boris Becker (Terzo turno, ritiro)
  Jim Courier (terzo turno)
 N/A
  Guy Forget (Campione)
  Pete Sampras (finale)
  Sergi Bruguera (terzo turno)
  Karel Nováček (quarti di finale)

 Petr Korda (quarti di finale)
 David Wheaton (secondo turno)
 Goran Ivanišević (terzo turno)
 Derrick Rostagno (terzo turno)
 Jakob Hlasek (secondo turno)
 Brad Gilbert (secondo turno)
 Goran Prpić (secondo turno)
 Michael Chang (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Paris Open 1991